Geir Ludvig Fevang (Sandefjord, 17 november 1980) is een Noors profvoetballer (middenvelder) die momenteel onder contract staat bij Sandefjord Fotball.

Noors voetballer